Strychnine.213 (рус. Стрихнин 213.) — шестой полноформатный студийный альбом бельгийской дэт/грайнд-группы Aborted, издан в 2008 году. На Strychnine.213 продолжились эксперименты группы с мелодичностью, но также наблюдается больший уход в дэткор, что почти сразу становится заметно, хотя группа всё также оригинально сочетает элементы выбранных стилей. Основную часть музыки, как и на предыдущем релизе, написал Себастиан Туви, а текстами, как всегда занимался фронтмен Свенчо.

Strychnine.213 Записывался и сводился на новом месте, под руководством Эрикa Рэйчелa. Продюсировал альбом Гэйл Либлинг, а визуальным оформлением занимался Колин Маркс (Rain Song).

Составляющие альбома изменились с приходом новых участников, коих явилось двое на этом релизе, ими стали — ударник Дэн Вильдинг, стиль игры которого очень понравился Свену, и новый басист-левша Свен Янссенс, в то время как действующий басист Питер Гоэмаер переключился на гитару, заменив ушедшего Матти Дюпонта. Появились даже прогрессивные элементы, наряду с более продолжительными соло в некоторых песнях, основные вокальные партии, как и ранее были за Свеном, за бэк-вокал на этот раз отвечал лид-гитарист Себастиан. Семплы также имели место и в этом альбоме, а именно на песне «A Murmur in Decrepit Wits», на котором прозвучали фрагменты из интервью с Чарльзом Мэнсоном. Тем не менее, несмотря на инновации, альбом был принят не так хорошо, как предшественники, отчасти из-за слегка сыроватого звучания и, по мнению некоторых, не надлежаще записанного вокала, но благодаря хорошему промоушену альбом неплохо продавался и со временем был принят большинством недовольных изначально.

Этот альбом является вторым на лейбле Century Media и издавался в нескольких версиях, как и предшественники. Разница лишь в оформлении и наполнении бонусного мерчандайза. Так версия, шедшая по предзаказу имела в себе постер, футболку и стикер, а диск шёл в специальном боксе и всё это было упаковано в сумку для доказательств. Просто специальная версия содержала в себе бонус — кавер на песню Pantera «Slaughtered», исполненную скорее в жанре металкор/дэткор, чем брутальный дэт-метал. Обычная же версия состояла из десяти песен общей продолжительностью чуть более 37 минут.

Список композиций

Участники записи 
 Свен Свенчо де Калюве — вокал
 Себастиан Себ Пюрулатор Туви — лидер-гитара, бэк-вокал
 Питер Гоэмаер — гитара
 Свен Свенчи Янссенс — бас, семплы
 Даниэль Вильдинг — ударные

Ссылки 
 Альбом в дискографии Encyclopaedia Metallum 
 Дискография группы на Metal Storm 
 Официальный сайт группы 

Альбомы дэткора
Альбомы Century Media Records
Альбомы Aborted